Слепков — фамилия. Известные носители:

 Слепков, Александр Николаевич (1899—1937) — советский журналист, историк, партийный деятель.
 Слепков, Василий Николаевич (1902—1937) — советский биолог, генетик, политик.
 Слепков, Вениамин Алексеевич (1969—2018) — российский журналист, литератор, заслуженный журналист Республики Карелия.
 Слепков, Владимир Николаевич (1907—1937) — советский журналист, политический деятель.

См. также 
 Слепаков